Solstício - em inglês, solstice
Ou ainda:
Solstice (banda dos Estados Unidos)
Solstice (banda do Reino Unido)
Solstice (jogo eletrônico) - de 1990
Solstice (filme) - de 2007
Solstice Music International - gravadora do Japão

Desambiguação